Heuwold ist der Familienname folgender Personen:
 Else Heuwold (* im 19. Jahrhundert), deutsche Politikerin (DDP)
 Martin Heuwold (* 1976), deutscher Graffiti- und Streetart-Künstler